Bauriedl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bauriedl (1879–1923), deutscher Kaufmann, Teilnehmer am Hitlerputsch 1923
 Otto Bauriedl (1881–1961), deutscher Maler und Illustrator, u. a. Schüler von Franz von Stuck an der Münchner Akademie
 Sybille Bauriedl (* 1967), deutsche Geographin
 Thea Bauriedl (1938–2022), deutsche Psychologin, Psychoanalytikerin und Buchautorin
 Veronika-Susanne Bauriedl (1965–2011), deutsche Schauspielerin